Ильче́ — название административно-территориальной единицы второго уровня в Турции, на русский язык часто переводится как район, округ, уезд. См. Районы Турции.
 И́льче — муниципалитет в Испании, в провинции Уэска.